Escola milanesa (pintura) - uma escola de pintura do século XVIII
 Escola de Milão (psicoterapia) - uma escola psicoterapêutica do século XX

Desambiguação